Зелёный пояс дословно с англ. Greenbelt:

Мемориалы 
 Зелёный пояс Славы

Пригородные парково-лесные зоны 
 
 Зелёный пояс Лондона
 Зелёный пояс Брюсселя
 Зелёный пояс Оттавы
 Зелёный пояс Нур-Султана

Экологические коридоры 
 Зелёный пояс Европы
 Зелёный пояс Фенноскандии

Движения 
 Зелёный пояс (экологическое движение)

Спорт 
 Зелёный пояс — атрибут, знак спортивного разряда (Кю) в некоторых видах спорта

См. также 
 Зелёная зона
 Гринбелт